"Stranger" – piosenka Hilary Duff
 "Stranger" – piosenka Olivii Addams
 Stranger – rockowy zespół amerykański
 Stranger – minialbum (EP-ka) polskiej piosenkarki Sashy Strunin
 Stranger – serial koreański